Се́ржиу Миге́л Ре́лваш ди Оливе́йра (; род. 2 июня 1992, Пасуш-де-Брандан, Португалия) — португальский футболист, полузащитник клуба «Галатасарай» и национальной сборной Португалии.

Клубная карьера 
Воспитанник футбольного клуба «Порту». Дебютировал в основной команде в матче кубка Португалии в возрасте 17 лет, 4 месяцев и 15 дней, став самым юным игроком «Порту», выходившим на поле в официальных турнирах.

В сезоне 2010/11 был отдан в аренду в клуб «Бейра-Мар».

Выступление за сборную 
В 2008 году дебютировал в юношеской сборной Португалии (до 17 лет).

В 2010 попал в заявку сборной на чемпионат Европы (юноши до 19 лет), проведя на турнире три полных матча.

6 сентября 2018 года в товарищеском матче против сборной Хорватии Оливейра дебютировал за сборную Португалии.

Достижения 
 «Порту»
 Чемпион Португалии (3): 2017/18, 2019/20, 2021/22
 Обладатель Кубка Португалии (3): 2009/10, 2019/20, 2021/22
 Обладатель Суперкубка Португалии: 2018

«Рома»
 Победитель Лиги конференций УЕФА: 2021/22

 Сборные
 Финалист Чемпионат мира среди молодёжных команд: 2011
 Финалист Чемпионат Европы среди молодёжных команд: 2015

Статистика

Клубная

Матчи за сборную 

Итого: сыграно матчей: 2 / забито голов: 0; победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0.

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика на сайте португальской футбольный федерации
 Ten Hot Prospects At The UEFA European Under-19 Championships 
 Top 100 Football Wonderkids 2011
 
 
 

Футболисты Португалии
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Португалии по футболу
Игроки ФК «Порту»
Игроки ФК «Бейра-Мар»
Игроки ФК «Мехелен»
Игроки ФК «Пенафиел»
Игроки ФК «Пасуш де Феррейра»
Игроки ФК «Нант»
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Галатасарай»